

Patronyme 

 Édouard Perroy, historien médiéviste

Toponyme 

 Perroy, commune française de la Nièvre ;
 Perroy, commune suisse du canton de Vaud.

Patronyme français
Patronyme suisse